Ковальчук Степан Іванович (псевдо «Медвідь») — (нар. 1926, с. Твердині, Волинська область – загинув 4 березня 1947 року, с. Осьмиговичі, Волинська область) — референт СБ проводу ОУН Локачинського (Затурцівського) району. В деяких офіційних документах проходить під псевдо «Ведмідь». Він же командир боївки, сам неабиякої фізичної сили, з особистої зброї надавав перевагу ручному кулемету. Відомий своїми активними діями у двох сусідніх районах – Локачинському і Турійському.

4 березня 1947 року, дізнавшись, де знаходиться криївка «Медведя», ворог кинув супроти нього сили винищувального батальйону під командуванням начштабу лейтенанта Пуляєва і десять солдатів військ МВС.

На вимогу здатися оточена боївка відповіла із клуні вогнем. Після двогодинного бою з’ясувалося, що разом зі Степаном полягли «Явір», «Сянько́» і «Бурлака», прізвища яких не встановлено.

Степан Ковальчук прожив лише 21 рік. Невідомо, скільки прожили його побратими, одначе всі вони віддали життя за Україну, і в тому їхня найвища спільна честь.

Примітки 

ОУН
УПА